Ambrozijn (folkgroep), een Vlaamse folkgroep
Ambrozijn (mythologie), een term uit de Griekse mythologie
Ambrozijn, artistiek tijdschrift, een literair Vlaams tijdschrift
is ook bijenbrood, een bijenproduct